Кратер Пурбах () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь австрийского астронома и математика Георга Пурбаха (1423—1461) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Табит на севере-северо-западе; кратер Лакайль на северо-востоке; кратер Бланкин на востоке и кратер Вернер на юго-востоке. Южная часть кратера Пурбах частично перекрывает кратер Региомонтан. На западе от кратера расположено Море Облаков. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 115 км, глубина 2980 м.

Кратер Пурбах имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, в северной части практически полностью разрушен, в западной части двойной, северо-западную часть вала перекрывает сателлитный кратер Пурбах G. Лучше всего сохранилась восточная и северо-восточная часть вала. В восточной части внутреннего склона вала видны остатки террасовидной структуры. Дно чаши сравнительно ровное в восточной части, в западной части расположено несколько невысоких хребтов и останки небольшого кратера.

Сателлитные кратеры

Ссылки в художественных произведениях 
 Кратером любуются во время своего облета Луны Ардан, Барбикен и Николь — герои фантастического романа Жюля Верна «Вокруг Луны».

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Пурбах на карте LAC-95.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Purblind? No.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны